Дже́йма Сю́зетт Мэйс (; , Бристол, Теннесси, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась 16 июля 1979 года в Бристол, штат Теннесси. В 2000 году окончила Университет Рэдфорда, в котором получила высшее образование по специальности «Исполнительные виды искусства».

С 28 октября 2007 года Джейма замужем за актёром и сценаристом Адамом Кэмпбеллом, с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть сын — Джуд Джонс (род.21.08.2016).

Фильмография

Награды 
2010 — Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале — «Хор».

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Радфордского университета